Gaby puede referirse a las siguientes personas:

 Gaby Amarantos (n.1978), cantante y bailarina brasileña de tecnobrega.
 Gaby Moreno (n.1981), cantante guatemalteca.
 Gabriela Pérez del Solar (n.1968), voleibolista, publicista y política peruana.
 Gabriel Aragón (1920-1995), payaso español.
 El trío de payasos españoles llamado Gaby, Fofó y Miliki.

Además, puede hacer referencia a:

 Gaby, comuna en la región autónoma del Valle de Aosta (Italia).
 (1665) Gaby, un asteroide.
 Gaby (1987), película coproducción estadounidense-mexicana.
 Gaby (1956), película dirigida por Curtis Bernhardt y protagonizada por Leslie Caron y John Kerr.
 «Gaby Oh Gaby» (1980), canción del cantautor y actor francés Alain Bashung.
 «Gaby» (1980), canción de la banda de rock argentina Sui Generis, de su álbum Música del Alma.